Ainhoa Tirapu (Pamplona, Navarra, 4 de setembre de 1984) és una portera de futbol navarresa que ha jugat amb l'Atlètic de Bilbao des del 2005. Com a internacional ha jugat l'Eurocopa 2013 i el Mundial 2015.

Al final de la temporada de 2020 ha decidit concloure la seva carrera esportiva com a titular en l'equip bilbaí, amb el qual ha aconseguit dos títols de lliga i ser internacional absoluta en 46 ocasions.

Trajectòria

Palmarès

Referències 

Futbolistes femenines internacionals amb Espanya
Futbolistes de Pamplona
Futbolistes de l'Athletic Club de Bilbao (femení)
Porters de futbol navarresos
Porters de futbol bascos
Porteres de futbol espanyoles
Futbolistes navarreses
Esportistes navarreses